Okręty US Navy o nazwie USS/USNS "Puerto Rico":

 Pierwszy USS "Puerto Rico" (CB-5) - krążownik typu Alaska, którego budowę przerwano w 1943
 Drugi USNS "Puerto Rico" (HST-2) - dawna nazwa szybkiego promu, który został nabyty przez US Navy w 2012
 Trzeci USNS "Puerto Rico" (T-EPF-11) - szybki okręt transportowy typu Spearhead.

Puerto Rico